Анализ брызг крови (АБК) — раздел судебной медицины, занимающийся анализом пятен и брызг крови. Любые достижения в научной области, в особенности в анализе крови и молекулы-ДНК, широко используются детективами и криминалистами для расследований и поимки преступников. Поэтому несмотря на то, что судебно-медицинская экспертиза крови существует уже давно, новые технологии позволили достичь с помощью данного метода гораздо более высоких результатов и сделать его более распространённым в криминалистике. Анализ образцов пятен крови требует обширных практических познаний в таких науках как химия, биология, физика и геометрия.

Результаты и достижения с помощью АБК 
С помощью этой науки можно определить движение и направление человека во время истекания кровью, расположение раненого в пространстве, оружие или предмет, с помощью которого были нанесены раны, траекторию движения крови после удара, пореза и т. д. Изучения и анализ брызг крови позволяют следователям установить последовательность событий, происходивших во время совершения преступления. Если известно, как произошли события, будет известно, что делать дальше.

Анализ брызг крови требует специального обучения и практики, чтобы активно и эффективно помогать в расследовании преступлений. Будущие судмедэксперты проходят обучение на курсах Базового анализа брызг крови. Критерии курсов были разработаны в Международной Ассоциации Экспертов по Брызгам Крови (МАЭБК)

Классификация брызг крови 

Существуют различные критерии классификации брызг крови. Но принято, в общем, различать их по причине появления. Существует 3 вида брызг:
 Инертные пятна — это те, которые были созданы под силой гравитации.
 Инертные капли — пятна, созданные под воздействием гравитации на отдельные капли.
 Капельные пятна — пятна, упавшие в лужу крови.
 Гидродинамические пятна — пятна, созданные в ходе изменения формы и направления пятна крови из-за воздействия гравитации или объекта на него.
 Пятна в виде лужи — пятна, сформированные в случае, если источник наружного кровотечения находится на одном месте в статическом состоянии продолжительное время.
 Прогнозированные (проектированные). Этот вид пятен возникает, если некоторый вид энергии был передан источнику кровоизлияния.
 Брызг от низкоскоростных воздействий — это брызг, созданный не очень сильным ударом.
 Брызг от среднескоростных воздействий — это брызг, вызванный ударом средней силы. Например, удар тупым предметом.
 Брызг от высокоскоростных воздействий — это брызг, созданный сильным ударом. Например, от выстрела из огнестрельного оружия.
 Выливающийся брызг — это брызг, созданный кровью, вытекающей из раны в движении.
 След артериального кровотечения - выброс крови из повреждённой артерии под большим давлением. 
 Встречные брызги — брызги, отбрасываемые против вектора воздействия.
 Экспираторный брызг — это брызг крови, выходящей через нос или рот.
 Трансферные (переносные). Пятна, созданные благодаря контакту между содержащим кровь и следовоспринимающим объектами. С помощью этих следов можно определить признаки объекта, оставившего следы крови.
 Вытиравшиеся пятна — пятна, возникающие, если кто-либо пытался стереть кровь.
 Растекающиеся пятна — пятна, появившиеся в связи с разлитием крови из движущегося источника кровоизлияния на незапятнанную поверхность.

Скоростные воздействия на брызги крови 

Термины низко-, средне- и высокоскоростные воздействия на брызги крови, на самом деле не указывают на скорость капель во время их полета. Они разработанны для того, чтобы определять количество энергии, которое передается источнику крови, и становятся причиной появления пятен крови. Этот импульс измеряется как обыкновенная скорость (м/s). Часто термины сила и энергия интерпретируются одинаково с единицами измерения м/s, что не есть правильно. Сила связана со скоростью и массой (N или 1 кг ·м·s^-2 (2 в минус второй степени)). Энергия (работа) связана с силой, которая действует на объект ( J or N·m or кг·м^2·s^−2 (м в квадрате и s в минус второй степени)). По поводу вышеперечисленных терминов и их значений проходили споры и дебаты. Ниже показан один из методов определения низко-, средне- и высокоскоростных воздействий на брызги крови. Нельзя путать этот термин с механизмом, благодаря которому брызги появились.

В произведениях и кинематографе 
Книга Пьера Жан де Морье «Затмение»: главный герой книги Жансуа Хальст работал судмедэкспертом и изучал анализ брызг крови.
В серии книг Джеффа Линдсея и в основанном на ней сериале «Декстер», главный герой, Декстер Морган, работает экспертом по брызгам крови в отделе убийств города Майами.

Примечания 
 Терминологический словарь анализа следов крови IABPA (International Association of Bloodstain Pattern Analysts)
  Анализ брызг: тригонометрия на крови

Анализ крови
Судебная медицина
Криминология